Die Canadian Lawn Tennis Championships 1936 waren Tennismeisterschaften und fanden vom 3. bis 8. August beim Vancouver Lawn Tennis and Badminton Club in Vancouver statt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Daily Colonist, Ausgaben vom 2. bis 9. August 1936

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1936